Kross peut faire référence à :
 David Kross, acteur allemand
 Jaan Kross, écrivain estonien contemporain
 Kayden Kross, actrice américaine de films pornographiques
 Kris Kross, groupe de rap américain du début des années 1990
 Make My Video: Kris Kross, jeu vidéo de montage multimédia sorti en 1992 sur Mega-CD
 Kross (KDE), un cadre de scriptage utilisé dans la suite bureautique KOffice